Les dinosaures n'ont pas de nénés est un conte humoristique de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Alexis Ferrier publié en 1991 aux éditions ''La Farandole.

Le thème 
Un jour, alors que la terre était encore envahie par les dinosaures, surgit une petite bête grosse comme une souris. Et c'était justement une souris. Un mammifère, c'est-à-dire un animal ayant des nénés. Enfin c'est la définition donnée pour les mammifères dont le nom vient de mamelles, maman, etc. 

Il semble que cette variété animale soit très agile, très habile et qu'elle sache jouer à beaucoup de jeux. Ces ploucs de dinosaures, trop gros et trop encombrants, sont incapables d'imiter ses pirouettes. Et c'est en voulant faire de la balançoire avec les branches qu'ils se cassent la figure et qu'ils meurent.

Ainsi disparurent les dinosaures et les mammifères prirent leur place sur la terre. Ceci est censé être une des hypothèses sur la disparition des dinosaures.

Articles connexes 
 Conte étiologique
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe 
Les dinosaures n'ont pas de nénés sur Booknode

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 1991